Wu Shu steht für:

* Wu Shu (Gelehrter)  (947–1002), chinesischer Gelehrter aus der Zeit der Nördlichen Song-Dynastie
 Wu Shu (Chronik)